Body (canção de Sean Paul)
 The Body - filme de 2001
 Bodies - canção de Robie Williams

Desambiguação